Édouard Simon peut faire référence à :
 Édouard-Auguste Simon (1825-1902), notaire et député belge ;
 Édouard Lockroy, de son vrai nom Édouard Simon (1838-1913), journaliste et  homme politique français ;
 Édouard Simon (1923-1988), député français.